Свободные может означать:
 «Свободные» (1984) — фильм Герберта Росса.
 «Свободные» (2011) — фильм Крэйга Брюэра, ремейк фильма 1984 года.
 «» — мюзикл на основе фильма 1984 года, впервые поставленный на Бродвее в 1998 году.
 «Свободные» — чешская политическая партия.